

Anno 
 737 o 737 a.C.

Aviazione 
 Boeing 737 – aereo di linea bireattore

Codici 
 737 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di New Bullpen Observatory, di Alpharetta, nella Contea di Fulton (Georgia), degli USA

Matematica 
 737 – numero